L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis du Maroc se déroule du  au  sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Anastasia Pavlyuchenkova remporte l'épreuve en simple, Tímea Babos et Andrea Hlaváčková celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Laura Siegemund, de l'Américaine Shelby Rogers, de la Chinoise Peng Shuai, de la Française Caroline Garcia et de la Lettonne Anastasija Sevastova. Elles sont respectivement remplacées par Sílvia Soler Espinosa, Maryna Zanevska, Sara Errani, Andrea Petkovic et Tatjana Maria.

Lauréates 
Anastasia Pavlyuchenkova remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Francesca Schiavone. Il s'agit de son  en 2017 et de son  sur terre battue en carrière.

En double, Tímea Babos et Andrea Hlaváčková remportent leur  ensemble en battant en finale Nina Stojanović et Maryna Zanevska. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (ATP 2017)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Maroc
Sport au Maroc en 2017
Tennis en mai 2017